Епархия Бараоны () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Бараона, Доминиканская Республика. Епархия Бараоны входит в митрополию Санто-Доминго. Кафедральным собором епархии Бараоны является церковь Пресвятой Девы Марии Розария в городе Бараона.

История 
24 апреля 1976 года Римский папа Павел VI издал буллу «Ad animarum», которой учредил епархию Бараоны, выделив её из епархии Сан-Хуана-де-ла-Магуаны.

Ординарии епархии 
 епископ Fabio Mamerto Rivas Santos S.D.B. (24.04.1976 — 7.12.1999);
 епископ Rafael Leónidas Felipe y Núñez (7.12.1999 — 23.02.2015);
 епископ Andrés Napoleón Romero Cárdenas (с 23 февраля 2015 года).

Статистика 
На конец 2006 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 53,5% от общего числа населения епархии.

|-
| 1976 || ? || 223.290 || ? || 17 || 2 || 15 || 0 ||  || 15 || 48 || 11
|-
| 1980 || 247.000 || 309.000 || 79,9 || 25 || 3 || 22 || 9.880 ||  || 22 || 49 || 12
|-
| 1990 || 192.000 || 320.000 || 60,0 || 21 || 8 || 13 || 9.142 ||  || 15 || 53 || 12
|-
| 1999 || 204.750 || 360.857 || 56,7 || 20 || 9 || 11 || 10.237 || 1 || 11 || 33 || 13
|-
| 2000 || 210.750 || 385.857 || 54,6 || 27 || 9 || 18 || 7.805 || 1 || 18 || 33 || 13
|-
| 2001 || 197.262 || 361.110 || 54,6 || 24 || 15 || 9 || 8.219 || 2 || 9 || 12 || 15
|-
| 2002 || 203.000 || 372.000 || 54,6 || 24 || 15 || 9 || 8.458 || 2 || 9 || 45 || 17
|-
| 2003 || 203.000 || 379.000 || 53,6 || 26 || 15 || 11 || 7.807 || 2 || 11 || 45 || 20
|-
| 2004 || 183.588 || 342.759 || 53,6 || 25 || 13 || 12 || 7.343 || 2 || 12 || 45 || 20
|-
| 2006 || 191.000 || 357.000 || 53,5 || 15 || 13 || 28 || 6.821 || 1 || 13 || 40 || 20
|}

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Directorio Católico Dominicano, VIII ed., 2001 
 Булла Ad animarum, AAS 68 (1976), стр. 395

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Доминиканской Республики